Никола́й Петро́в: 
 
 Петров, Николай Арнольдович (1943—2011) — российский пианист, народный артист СССР.
 
 Петров, Николай Владимирович (род. 1958) — российский политолог и географ.
 
 
 Петров, Николай Иннокентьевич (1884—1921) — член правительства адмирала Колчака.
 
 
 
 Петров, Николай Семёнович (1915—1942) — механик-водитель, старшина, Герой Советского Союза.
 
 Петров, Николай Титович (1892—1954) — советский белорусский хирург, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки БССР.
 Петров, Николай Филиппович (1872—1941) — русский и советский живописец

Примечания